Телефонистка:
 Телефонистка — работница, осуществлявшая коммутацию на неавтоматических телефонных станциях.
 «Телефонистка» — советский художественный фильм 1962 года.

См. также 
 «Телефонистки» — испанский историческо-драматический телесериал.